«Прожить жизнь с Пикассо» () — американский кинофильм режиссёра Джеймса Айвори, вышедший на экраны в 1996 году. Лента основана на книге Арианны Стассинопулос Хаффингтон «Пикассо: создатель и разрушитель» и рассказывает в основном об отношениях художника с многочисленными женами и любовницами.

Сюжет 

Фильм начинается с истории молодой женщины по имени Франсуаза Жило. Она знакомится с Пикассо в Париже во время нацистской оккупации. Девушка решает стать художником, а не адвокатом, как того хотел её отец. Она становится любовницей Пикассо, у них появляется двое детей. Но Пикассо не отрекается от своих холостяцких привычек: он не заботится о чувствах окружающих, проводит время с кем хочет, имеет не одну любовницу. Фильм рассказывает истории нескольких женщин, которые сыграли важную роль в жизни художника: Ольги Хохловой, мадам Пикассо, Доры Маар, Марии-Терезы Вальтер и Жаклин Рок.

В ролях 
 Энтони Хопкинс — Пабло Пикассо
 Наташа Макэлхон — Франсуаза Жило
 Джулианна Мур — Дора Маар
 Джосс Акленд — Анри Матисс
 Деннис Буцикарис — Куц
 Питер Айр — Сабартес
 Питер Джерети — Марсель
 Сюзанна Харкер — Мария-Тереза Вальтер
 Джейн Лапотейр — Ольга Пикассо
 Джозеф Махер — Канвайлер
 Боб Пек — отец Франсуазы
 Дайан Венора — Жаклин
 Доминик Уэст — Пауло Пикассо
 Джоан Плаурайт — бабушка Франсуазы

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Пабло Пикассо
Фильмы-биографии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 1996 года
Фильмы Merchant Ivory Productions